Усть-Каменого́рск:

 Усть-Каменогорск — город, административный центр Восточно-Казахстанской области.
 Усть-Каменогорск — международный аэропорт города Усть-Каменогорск в Восточно-Казахстанской области Казахстана.